Ло́уленд (, , ) — одна из двух историко-географических частей Шотландии, южная низинная часть страны. Термин используется вместе с термином Хайленд. Занимает рифтовую часть Среднешотландской низменности (), восточное побережье и Южно-Шотландскую возвышенность.

Под Лоулендом в Шотландии понимают территорию, населённую жителями, доминирующим языком которых дo позднего средневековья был англо-шотландский (один из германских языков, родственный английскому). Население Хайленда, в отличие от Лоуленда, использовало преимущенственно шотландский (гэльский) язык.

Примечания

Литература 
 Gillen, Con. «Geology and landscapes of Scotland». Harpenden. Terra Publishing, 2003.
 Keay, J. & Keay, J. «Collins Encyclopaedia of Scotland». London. HarperCollins, 1994.
 McKirdy, Alan Gordon, John & Crofts, Roger. «Land of Mountain and Flood: The Geology and Landforms of Scotland». Edinburgh. Birlinn, 2007.

География Шотландии
Низменности по алфавиту